Камба может означать:

 Камба — народ группы банту, третий по численности народ Кении.
 Камба — язык народа камба, один из банту языков близкий к языку кикуйю.
 Камба — мёртвый неклассифицированный индейский язык, на котором раньше говорил народ камба в Бразилии.
 Камба (или Гамба) — посёлок в Тибетском автономном районе Китая.

См. также 
 Гамба